Rodrigo Rivera puede referirse a:

 Rodrigo Osvaldo Rivera (1983-), futbolista chileno;
 Rodrigo José Rivera (1993-), futbolista salvadoreño o
 Rodrigo Rivera Salazar (1963-), político colombiano.